Stanitzel  steht für:

 ein spitz zusammengedrehtes Papiersäckchen als Verpackung oder Backbehelf, siehe Tüte
 eine spitz zusammengedrehte Waffel, siehe Eistüte